Le Grand Bec est un sommet situé dans le massif de la Vanoise, en Savoie. Son altitude est de .

Notes et références 

Sommet des Alpes françaises
Sommet dans le parc national de la Vanoise
Sommet du massif de la Vanoise
Tarentaise